Щибо́рин — русская фамилия. Известные носители:
 Щиборин, Алексей Дмитриевич (1912—1988) — советский дипломат.
 Щиборин, Борис Алексеевич (1936—2021) — советский и российский дипломат.